Krótkoczułkie lub krótkoczułkowe może oznaczać:
 Brachycera – muchówki krótkoczułkie, krótkoczułkie, krótkoczułkowe, krótkorogie – podrząd muchówek (Diptera),
 Caelifera – prostoskrzydłe krótkoczułkie, krótkoczułkie, krótkoczułkowe – podrząd owadów prostoskrzydłych (Orthoptera).

Zobacz też 
 długoczułkie (długoczułkowe).

Przypisy